— художественный фильм, снятый Акирой Куросавой по собственному сценарию в 1945 году. Основан на пьесе кабуки «Кандзинтё» («Список пожертвований для храма», 1840, автор — Намики Гохэй III), которая, в свою очередь, основана на пьесе но «Атака».

Фильм был запрещён во время оккупационного режима SCAP и вышел только в 1952 году после подписания Сан-Францисского мирного договора.

Сюжет 
Действие происходит в 1185 году. Вернувшись с триумфом с войны, полководец Минамото-но Ёсицунэ оказывается оклеветанным и впадает в немилость у сёгуна, своего брата. Ёсицунэ вынужден скрываться, его сопровождают лишь шесть верных самураев. Чтобы обмануть врага, они переодеваются в странствующих горных монахов. Лидером группы является хитроумный Бэнкэй. Чтобы продолжить свой поход, беглецы должны преодолеть перевал, тщательно охраняемый стражниками, которые получили приказ строго допрашивать всех проходящих.

В ролях 
 Дэндзиро Окоти — Бэнкэй
 Сусуму Фудзита — Тогаси
 Кэнити Эномото — носильщик
 Масаюки Мори — Камэй
 Такаси Симура — Катаока
 Акитакэ Коно — Исэ
 Ёсио Косуги — Суруга
 Хансиро Иваи — Ёсицунэ
 Дэкао Ёко — Хидатибо

Примечания 

Фильмы Японии 1945 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы-драмы Японии
Фильмы Акиры Куросавы
Фильмы о самураях
Чёрно-белые фильмы Японии
Исторические фильмы о XII веке
Экранизации пьес